Nach steht für:

 Nach (Rapper) (* 1976), spanischer Rapper
 Nach (Sängerin) (* 1987), französische Sängerin

Siehe auch: